Proctor peut faire référence à :

Patronyme 
 Andrew Beauchamp-Proctor (1894-1921), officier sud-africain médaillé de la Victoria Cross,
 John Proctor (1632–1692), fermier et restaurateur du Massachusetts, victime des procès pour sorcellerie de Salem,
 Matt Proctor (1992-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Patrick Proctor Alexander (1823-1886), écrivain et philosophe écossais ;
 Redfield Proctor (1831–1908), homme politique américain, secrétaire à la Guerre des États-Unis, gouverneur et sénateur du Vermont,
 Fletcher D. Proctor (1960-1911), gouverneur du Vermont, fils du précédent ;
 Redfield Proctor Jr. (1879-1947), gouverneur du Vermont, également fils de Redfield Proctor
  (1894-1962) , architecte américain inventeur de l'Essai Proctor,
 Richard A. Proctor (1837-1888), astronome anglais,
 Robert N. Proctor (1954-), historien des sciences américain ;

Toponyme 

 Proctor (Minnesota) ;
 Proctor, census-designated place située en Oklahoma ;
 Proctor (Vermont).

Procédé industriel 
 Essai Proctor, un essai qui permet de déterminer la densité maximale du sol et des granulats analysés ;

Avion 
 Percival Proctor, avion d'entrainement britannique.

Culture 
 Proctor, un super-vilain de Marvel Comics.
 Proctor, est un personnage la série Banshee interprété par Ulrich Thomsen.
Proctor, est un personnage récurrent de la série des films Police Academy (2 à 6), interprété par Lance Kinsey et apparaissant en tant que Sgt. Proctor dans le volet 2, puis comme Lieutenant dans les volets 3 à 6.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais